Dynamik kan syfta på:

Dynamik (mekanik) – gren inom mekaniken som behandlar partiklars och kroppars rörelse under påverkan av krafter
Dynamik (musik) – ljudvolym hos musik och plötsliga eller gradvisa förändringar i denna
Dynamik – en benämning inom elektrotekniken som vanligen avser förhållandet mellan nyttosignal och brus, se Signal-brusförhållande
Dynamik (prosodi) – talets variationer i ljudnivå eller tryck
Dynamiskt system – en matematisk modell i vilken en variabels värde ändras i tiden enligt en väldefinierad regel
Dynamisk psykoterapi – en behandlingsmetod